Die 1. Division 2000 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 9. April 2000 und endete am 4. November 2000.

Modus 
Die Liga wurde auf 20 Mannschaften reduziert. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Somit bestritt jedes Team 38 Spiele. Die beiden besten Vereine stiegen in die Oberste Division 2001 auf, während die letzten fünf in die drittklassige 2. Division abstiegen.

Teilnehmer 

Die zwei Absteiger aus der Obersten Division 1999
 Schemtschuschina Sotschi
 Schinnik Jaroslawl

Die 15 Vereine, die in der 1. Division 1999 die Plätze 3 bis 17 belegten
 PFK Sokol Saratow
 Torpedo-SIL Moskau
 Baltika Kaliningrad
 Amkar Perm
 Rubin Kasan
 Gasowik-Gazprom Ischewsk
 Arsenal Tula
 Lokomotive Tschita
 Kristall Smolensk
 Tom Tomsk
 Spartak Naltschik
 Metallurg Krasnojarsk
 Metallurg Lipezk
 Lokomotive Sankt Petersburg
 Wolgar-Gazprom Astrachan

die drei Play-off-Sieger der 2. Division
 FK Lada Toljatti
 Nosta Nowotroizk
 Spartak-Tschukotka Moskau

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2000
2000